Dyckmans ist der Familienname folgender Personen:

 Josephus Laurentius Dyckmans (1811–1888), belgischer Maler
 Mechthild Dyckmans (* 1950), deutsche Politikerin
 Roger Dyckmans († 2015), belgischer Fotograf
Siehe auch:
 Dickmans
 Dickmanns
 Dykman
 Dykmann